Otero County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Otero County (Colorado)
Otero County (New Mexico)